Pierre-Antoine Devin, né le  à Caen en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier droit.

Carrière 
En 2002, il commence sa carrière senior avec son club formateur des Drakkars de Caen dans la Division 2. Un an plus tard, il club accède à la Division 1. Il accède à la Ligue Magnus. De 2007 à 2013, il porte les couleurs de l'Étoile noire de Strasbourg. Il est victime d'une luxation acromio-claviculaire de l'épaule gauche contre Angers lors de la demi-finale des séries éliminatoires de la ligue Magnus 2011. Le , il voit les tendons fléchisseurs de son poignet gauche sectionnés par un coup de patin face à Épinal.

En 2013, il signe en compagnie de son coéquipier Lionel Tarantino aux Diables rouges de Briançon. Les briançonnais remportent le match des champions 2013 face à Rouen 4-2. En Coupe de France, les Diables rouges atteignent le stade des demi-finales où ils sont éliminés 2-4 face à Rouen. Briançon s'incline contre cette même équipe en demi-finale de Coupe de la Ligue. Le , ils remportent 5-4 face à Grenoble le Winter Game, match de saison régulière disputé au Stade des Alpes. Deuxièmes de la saison régulière, les briançonnais éliminent Villard-de-Lans trois matchs à un puis Dijon en quatre matchs secs. Lors de la finale, Ils affrontent Angers et s'imposent quatre victoires à trois. Lors du septième et dernier match, le , les Ducs mènent 1-0 grâce à Braden Walls à la patinoire René Froger. Les Diables rouges réagissent en supériorité numérique et l'emportent 5-1. Briançon décroche la Coupe Magnus, trophée récompensant le champion de France, pour la première fois de son histoire.

Il honore sa première sélection en équipe de France le  face à l'Allemagne.

Il est blessé au rein lors de la saison 2014-2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Drakkars de Caen || Division 2 || - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Drakkars de Caen || Division 1 || 26 || 5 || 1 || 6 || 60 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Drakkars de Caen || Division 1 || 24 || 7 || 1 || 8 || 87 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2005-2006 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 17 || 0 || 1 || 1 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 25 || 5 || 7 || 12 || 72 || 2 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2007-2008 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 2 || 5 || 7 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2008-2009 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 3 || 8 || 11 || 50 || 6 || 2 || 3 || 6 || 6
|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 7 || 5 || 12 || 14 || 6 || 3 || 1 || 4 || 4 
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 6 || 8 || 14 || 30 || 11 || 2 || 2 || 4 || 8 
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 21 || 4 || 5 || 9 || 6 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 25 || 3 || 7 || 10 || 20 || 9 || 5 || 1 || 6 || 10
|-
| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 25|| 5|| 9|| 14|| 32 || 15|| 5|| 4|| 9|| 4
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 18|| 3|| 4|| 7|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 24|| 5|| 7|| 12|| 28|| 10|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2016-2017 || Pionniers de Chamonix-Morzine || Ligue Magnus || 38 || 9 || 4 || 13 || 28 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 41 || 1 || 4 || 5 || 24 || 6 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 2018-2019 || Drakkars de Caen || Division 1 || 25 || 9 || 11 || 20 || 30 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Drakkars de Caen || Division 1 || 26 || 11 || 8 || 19 || 50 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4
|- 
| 2020-2021 || Drakkars de Caen  || Division 1 || 11 || 3 || 12 || 15 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Drakkars de Caen || Division 1 || 18 || 7 || 6 || 13 || 42 || 4 || 3 || 0 || 3 || 4

Par compétition 

|-
| 2003-2004 || Drakkars de Caen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2004-2005 || Drakkars de Caen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || CdlL || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
| 2007-2008 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2008-2009 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 6|| 3|| 2|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 6|| 2|| 2|| 4|| 10|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 6|| 4|| 2|| 6|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 5|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013 || Diables rouges de Briançon || MdC || 1|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 5|| 0|| 4|| 4|| 4|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014 || Diables rouges de Briançon || MdC || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || LdC || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 2|| 0|| 0|| 0|| 25|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en octobre 1985
Naissance à Caen au XXe siècle
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur de l'Étoile noire
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Chamonix hockey élite
Joueur de l'Épinal Hockey Club